

Homonymie 
 Séné, le nom d'une commune du Morbihan.
 Séné, le nom vulgaire de Senna alexandrina, une plante utilisée comme laxatif.

Patronyme 

 Claude Séné, (1724-1792) ébéniste français et un menuisier en chaises.
 Makhoudia Séné (02/06/1973), Homme de droit guinéen;
 Yacine Séné, une joueuse de basket française.

Voir aussi